Geografia de Portugal
 Cambra — freguesia do concelho de Vouzela
 Casal de Cambra — freguesia do concelho de Sintra
 Macieira de Cambra — freguesia do concelho de Vale de Cambra
 Vale de Cambra — município do distrito de Aveiro

Desambiguações de topônimos